Барневельдер — редкая голландская порода кур мясо-яичного направления. Вероятно, они произошли от таких пород, как брама, кохинхин. Куры были названы в честь одноименного города в Голландии.

Порода была признана в 1923 году.

Птица имеет три разновидности окраски и рисунка: белый, черный и двух каёмчатый.

Куры — хорошие несушки, которые несут большие коричневые яйца и, в отличие от некоторых других пород, продолжают хорошо откладывать яйца зимой. Вес петухов составляет 3-3,5 кг, кур — 2,5-2,75 кг. Курица-Барневелдер откладывает около 160—180 или 175—200 коричневых яиц в год, весом около 60-65 г.

Птица отличается отличным здоровьем, неприхотливостью, спокойным и общительным характером, куры легко приручаются.

Примечания 

Мясо-яичные породы кур
Породы кур по алфавиту